Фонтеблоовска школа је вишезначна одредница и може означавати:

Прву фонтеблоовску школу, из доба Франсоа I Француског и која је трајала између око 1530. и  око 1560. године.
Другу фонтеблоовску школу, из доба Анрија IV Француског и која је трајала између око 1590. и око 1610. године.